Узники «Ямагири-мару»:
 Узники «Ямагири-мару» — повесть Кира Булычёва.
 Узники «Ямагири-мару» — мультфильм.